Покровский сельсовет — сельское поселение в Абанском районе Красноярского края.

Административный центр — село Покровка.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Покровский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 8

 Глава муниципального образования
 Иванова Ирина Николаевна. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Абанского района
Сельские поселения Красноярского края